Martino est un prénom, un nom de famille et un indicatif de lieu.

 De Martino ou est un nom de famille.

 Di Martino ou  di Martino est un nom de famille et un indicatif de lieu.

Prénom 
Martino est un prénom italien, équivalent de Martin.
 Martino di Bartolomeo ou Martino di Bartolomeo di Biago, peintre italien actif à la de la fin du  et au début du , l'un des principaux de l'école siennoise ;
 Pellegrino da San Daniele, dit Martino di Battista ou Martino da Udine, (1467-1547), peintre italien de la haute Renaissance ;
 Martino de Rossi, dit Maestro Martino, grand cuisinier italien du  ;
 Martino Longhi l'Ancien (1534-1591), architecte italien ;
 Giovanni Martino Spanzotti, (v. 1455- v. 1528), peintre italien de la haute Renaissance.

Nom de famille 

 Alberto De Martino (1929-2015), réalisateur italien ;
 Antonella Di Martino (1963-), illustratrice et auteur jeunesse italienne ;
 Antonietta Di Martino (1978-), athlète italienne, pratiquant le saut en hauteur ;
 Antonio Martino (1942-2022), homme politique italien, ministre des affaires étrangères en 1994, ministre de la défense de 2001 à 2006 ;
 Bernard Martino (1941-), écrivain et réalisateur français ;
 Bruno Martino (1925-2000), compositeur, chanteur et pianiste de jazz italien ;
 Bruno di Martino (1966-), peintre français qui réside à Berlin ;
  (1931-2005), compositeur américain ;
 Edoardo Martino (1910-1999), homme politique italien ;
 Eliezer Shai Di Martino (1978-), rabbin suisse ;
 Enrico Martino (1960-), photojournaliste italien ;
 Ernesto De Martino (1908-1965),  historien des religions et ethnologue italien ;
 Gaetano Di Martino (1922-2006), sculpteur italien ;
 Gaetano Martino (1900-1967), médecin et homme politique italien ;
 Gerardo Martino (1962-), entraîneur argentin de football ;
 Gianni Di Martino (1972-), joueur de rugby à XV suisse d'origine italienne ;
 Giovanni De Martino (1870-1935), sculpteur italien ;
 Jean-François Di Martino (1967-), ancien escrimeur français, pratiquant l'épée ;
 John Di Martino (1959-), pianiste de jazz et compositeur américain d'origine italienne ;
 Kyle Martino (1981-), footballeur américain (soccer) d'origine italienne ;
 Lisa Martino (1974-), actrice française de télévision, de cinéma et de théâtre ;
 Lorenzo di Niccolò di Martino, peintre italien actif en Toscane entre 1392 et 1412 ;
 Pat Martino (1944-2021), guitariste et compositeur de jazz italo-américain ;
 Pierre Martino (1880-1953), linguiste français ;
 Renato Martino (1932-), cardinal italien ;
 Richard Di Martino (1971-), dessinateur français de bande dessinée, d'origine italienne ;
 Rinaldo Fioramonte Martino (1921-2000), footballeur argentin ;
 Sergio Martino (1938-), producteur, réalisateur et scénariste italien ;
 Sophia Di Martino (1983-), actrice britannique d'origine italienne ;
 Steve Martino (1959-), réalisateur américain.

Autres 
 Martino, en Belgique, une variété de sandwich fourré au filet américain
 (3247) Di Martino, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 
 
 Campagnol de Martino (Dinaromys bogdanovi), une petite espèce de rongeur de la famille des muridés